Ільїна — жіноча форма прізвища Ільїн. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 5699 носіїв; найбільше — на Придніпров'ї.
 Ільїна Анегіна Єгорівна (* 1943) — камерна, оперна співачка, педагог. Народна артистка СРСР.
 Ільіна Анна Сергіївна — українська стрілець. Рекордсменка України.
 Ільїна Віра Сергіївна (* 1994) — російська стрибунка у воду. Олімпійська чемпіонка 2000 року, призерка 2004-го.
 Ільїна Ганна Іванівна (1913—1992) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Ільїна Катерина Федорівна (* 1991) — російська спортсменка, гандболістка.
 Ільїна Ніна Олександрівна (* 1951) — кіноактриса, громадський діяч. Заслужена артистка України.
 Ільїна Ольга Олексіївна (1937—2014) — українська актриса, режисер. Народна артистка України.

Див. також 
 Ільїна Гора

Примітки 

Російські прізвища
жіночі форми прізвищ